Сава Атанасов Букурещлиев, известен като Букурещлията или Букурешлията, е български революционер, участник в Ботевата чета.

Биография 
Сава е роден в драмското българско село Плевня, тогава в Османската империя, днес Петруса, Гърция. Родът му се занимава с търговия с Букурещ, откъдето се появява и родовото име Букурещлиеви. Сава придружава стоките до Влашко и обратно, като въоръжена охрана и разбира от оръжие. Търгува предимно с българските емигранти, държащи ханове и кръчми, като им продава и вино и драмска ракия, която навремето се търси много. В началото на 1876 година се присъединява се към готвената чета за навлизане в България. В квартирата му в Гюргево живеят няколко месеца и няколко други бъдещи четници. От Гюргево Сава Букурещлиев се качва на „Радецки“. Участва в боевете при село Баница, на Милин камък, и в Крушовата планина, тъй като не е съобщен между ранените или убитите. Следите му се губят след 22 май 1876 година.

Името му е записано като Сава Букурешлията под № 120 на стария паметник на Христо Ботев във Враца.

Родословие

Бележки 

Ботеви четници
Български революционери от Македония
Родени в Плевня